Салтиков — російське прізвище.

Відомі носії:

 Салтиков Віктор Володимирович ( 1957) — радянський і російський співак.
 Салтиков Микола Іванович (1736—1816) — російський військовий і державний діяч, генерал-фельдмаршал
 Салтиков Микола Миколайович (1872—1961) —російський матетик та механік, професор Харкіського та Белградського університетів.
 Салтиков Микола Олександрович (1886—1927) — російський, радянський театральний трагік, кінорежисер, актор, сценарист. Один з перших режисерів ВУФКУ.
 Салтиков Олексій Олександрович (1934—1993) — російський радянський кінорежисер
 Салтиков Петро Семенович (1698—1772) — російський військовий і державний діяч, генерал-фельдмаршал
 Салтиков Сергій Васильович (1726—1765) — російський посланець в Гамбурзі, Парижі та Дрездені, перший за часом фаворит (коханець) Катерини II

 Салтиков-Щедрін Михайло Євграфович (1826—1889) — російський письменник

Див. також 
 Салтикова

Російські прізвища